Sexe, Mensonges et Vidéo (Sex, Lies, and Videotape), film américain de Steven Soderbergh, sorti en 1989 ;
 Sexe, mensonges et vidéo (Stereo Store), treizième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Sexe, Mensonges et Vidéo, troisième épisode de la saison 4 des Bleus : Premiers pas dans la police diffusé en 2010 ;
 Sexe, Mensonges et Vidéo (Breach), onzième épisode de la saison 1 de NCIS : Los Angeles diffusé en 2010 ;
 Sexe, Mensonges et Vidéo (Night, Mother), huitième épisode de la saison 2 de Devious Maids diffusé en 2014 ;
 Sexe, mensonge et vidéo (Sex, Lies and Video Tapes), sixième épisode de la saison 2 du Transporteur diffusé en 2014 ;
 Sexe, Mensonges et Vidéo (An Infinite Capacity for Taking Pains), premier épisode de la saison 6 d’Elementary diffusé en 2018.